Берти — многозначный термин.

Язык 
Берти — вымерший язык восточносахарской ветви сахарской семьи, был распространён в Судане до второй половины XX века.

Фамилия 
Берти (, , ) — фамилия итальянского происхождения.

 Берти, Джан Марко (род. 1982) — сан-маринский спортсмен (пулевая стрельба), серебряный призер Олимпийских игр.
 Берти, Джан Никола (род. 1960) — сан-маринский спортсмен (пулевая стрельба) и политический деятель, капитан-регент Сан-Марино в 2016 году.
 Берти, Джузеппе (1901—1979) — итальянский политик, коммунист.
 Берти, Доменико (1820—1897) — итальянский государственный деятель, политик, философ, педагог и литератор.
 Берти, Ласло (1875—1952) — австро-венгерский и венгерский фехтовальщик.
 Берти, Марина (1924—2002) — итальянская актриса.
 Берти, Марио (1881—1960) — итальянский генерал.
 Берти, Мария Луиза (род. 1971) — сан-маринский режиссёр и политический деятель, капитан-регент Сан-Марино в 2011 году и 2022—2023 годах.
 Берти, Никола (род. 1967) — итальянский футболист.
 Берти, Ориетта (род. 1945) — итальянская певица.
 Берти, Ричард (1517—1582) — второй супруг Кэтрин Уиллоуби, 12-й баронессы Уиллоуби де Эрзби.
 Берти, Серхио (род. 1969) — аргентинский футболист.
 Берти, Сьюзан (1554— ум. после 1596) — английская аристократка.
 Берти, Фердинандо (1845—1883) — итальянский политик.
 Берти, Фрэнсис (1844—1919) — британский дипломат, 1-й барон Берти из Тейма.
 Берти, Эдуардо (род. 1964) — аргентинский филолог, писатель и журналист, переводчик, сценарист.
 Берти, Эндрю (1929—2008) — 78-й князь и великий магистр Суверенного Рыцарского Ордена Госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского, Родосского и Мальтийского.

Вымышленные персонажи 
 Берти Вустер — известный персонаж П. Г. Вудхауза

Топоним 
 Берти — административно-территориальный округ в штате Северная Каролина, США

Предприятия 
 БеРТИ — Бердянский завод резинотехнических изделий, Украина

Примечания